Sammes est un patronyme pouvant désigner:

Mike Sammes (1928-2001), musicien anglais
 (c. 1491-c. 1542), homme politique anglais, maire de Lincoln
 (mort en 1646), juge anglais

Voir aussi

Homonymie de patronyme